Grand hôtel, ou Grand Hôtel ou Grand Hotel, peuvent désigner :

Édifices

Autriche 
 Grand Hotel Wien à Vienne.

Congo-Kinshasa 
 Grand hôtel de Kinshasa.

États-Unis 
 Grand Hotel de l'île Mackinac.

France 
 Grand hôtel, un ancien hôtel situé sur la commune d'Aix-les-Bains ;
 Grand Hôtel de Cabourg  ;
 Grand Hôtel de Chamalières ;
 Grand Hôtel de La Grande-Motte ;
 Grand hôtel de Lyon ;
 Grand Hôtel de Perros-Guirec ;
 Grand Hôtel des Thermes de Saint-Malo ;
 Grand-Hôtel du Touquet-Paris-Plage ;
 Grand Hôtel de Grenoble, rue de la République ;
 InterContinental Paris Le Grand de Paris (Place de l'Opéra).

Italie 
 Grand Hôtel Billia à Saint-Vincent ;
 Grand Hôtel Tremezzo à Tremezzo ;
 Grand Hôtel Miramare à Gênes ;
 Grand Hôtel et des Palmes à Palerme.

Norvège 
  Grand Hôtel d'Oslo.

Pologne 
 Grand Hotel de Varsovie (construit en 1909, rue Senatorska, détruit durant la Seconde Guerre mondiale) ;
 Grand Hotel, 28 rue Krucza (construit en 1957, aujourd'hui Mercure Grand Hotel Warszawa à Varsovie) ;
 Grand Hotel de Sopot (construit de 1924 à 1927).

Royaume-Uni 
 Grand Hotel de Scarborough.

Russie 
 Grand Hôtel Europe de Saint-Pétersbourg.

Slovénie 
 Grand Hotel Union à Ljubljana.

Suède 
 Grand Hôtel de Stockholm ;
 Grand Hôtel de Lund.

Tchéquie 
 Grand Hotel Europa à Prague.

Viêt Nam 
 Grand Hôtel de Hô Chi Minh-Ville.

Œuvres

Littérature 
 Grand hôtel (Menschen im Hotel), roman de Vicki Baum, romancière d'origine autrichienne.

Cinéma 
 Grand Hotel, film américain d'Edmund Goulding sorti en 1932, dont le scénario est inspiré du roman et de la pièce éponymes ;
 Grand Hôtel (Menschen im Hotel), film allemand de Gottfried Reinhardt sorti en 1959.

Jeu de société 
 Grand Hôtel, nom français du jeu de société Acquire, sorti en 1962.

Musique 
 , album du groupe de rock britannique Procol Harum, sorti en 1973.

Télévision 
 Grand Hôtel, téléfilm français de Jean Kerchbron diffusé en 1986.
 Grand Hôtel (Gran Hotel), série télévisée espagnole diffusée entre 2011 et 2013.
 Grand Hotel, série télévisée américaine diffusée en 2019.
 Grand Hôtel, série télévisée française diffusée en 2020.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre